«Са́нтос Лагу́на» () — мексиканский футбольный клуб из города Торреон, штата Коауила, выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики. Клуб был создан 4 сентября 1983 года и на данный момент является шестикратным чемпионом Мексики.

История 

Клуб был образован в 1982 году при поддержке Мексиканского института социального страхования () и первым названием команды было «IMSS Сантос Лагуна». В сентябре 1983 года «Сантос Лагуна» дебютировала во Втором дивизионе B. По итогам сезона команда заняла второе место и добилась права выступать во Втором дивизионе A.

В Примеру Мексики «Сантос Лагуна» попала благодаря покупке франшизы команды «Анхелес де Пуэбла», руководство которой решило продать место в Примере из-за явного проигрыша в борьбе за болельщиков со стороны ФК «Пуэбла». Впервые в высшем дивизионе «Сантос Лагуна» выступила в сезоне 1988/89. Пять раз «геррерос» становились чемпионами Мексики: в Зимнем турнире 1996 года, в Летнем 2001 года, Клаусуре 2008, Клаусуре 2012 и Клаусуре 2015. Пять раз команда становилась финалистом чемпионата страны.

В 2004 году «Сантос Лагуна» приняла участие в розыгрыше Кубка Либертадорес. «Бело-зелёные» вышли в 1/8 финала, где лишь в серии послематчевых пенальти уступили аргентинскому «Ривер Плейту».

Достижения 
  Чемпионы Мексики (6): Зима 1996, Лето 2001, Кл. 2008, Кл. 2012, Кл. 2015, Кл. 2018
  Вице-чемпион Мексики (6): 1993/94, Лето 2000, Бисентенарио 2010, Апертура 2010, Ап. 2011, Защитники Клаусура 2021
  Обладатель Кубка Мексики (1): Апертура 2014
  Победитель трофея Чемпион чемпионов Мексики (1): 2015
  Победитель Интерлиги (1): 2004
  Победитель Второго дивизиона Мексики (1): 1983/84
 Финалист Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2): 2011/12, 2012/13

Форма

Знаменитые игроки 

Игроки сыгравшие за «Сантос Лагуна» более 100 матчей, были лучшими бомбардирами турниров с участием клуба, а также принимали участие в крупных международных турнирах в составе сборных своих стран:

Рекордсмены клуба 
Курсивом отмечены игроки, продолжающие карьеру

Полужирным отмечены игроки текущего состава «Сантоса Лагуны»

По количеству матчей 
 Это список игроков с наибольшим количеством игр в истории клуба

По количеству голов 
 Это список игроков с наибольшим количеством голов в истории клуба.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт